Roy Schmidt peut faire référence à :

 , un joueur de football américain
 , un membre Républicain de la Chambre des Représentants du Michigan
 Roy Schmidt, un athlète allemand, spécialiste du sprint

Homonymie de personnes